Kelemen Ferenc (1944–) romániai magyar koreográfus, művészeti író
 Kelemen Ferenc (1929?–2021?) tanár, Egri Állami Tanítóképző Intézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (nem biztos, hogy ugyan az a személy)
 Kelemen Ferenc (?) fafaragó, Hollókőn alkotott
 Kelemen Ferenc (?) Balázs Béla-díjas filmrendező